На летних Олимпийских играх 2004 года проводились соревнования как по вольной, так и по греко-римской борьбе. Мужчины соревновались в обоих видах, женщины — только в вольной борьбе.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Итоги соревнований на сайте sports-reference.com